El Condado de Bibb es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Bibb (Alabama)
 Condado de Bibb (Georgia)